Эверт ван дер Хейден (; 15 октября 1900, Вагенинген — 27 декабря 1959, там же) — нидерландский футболист, игравший на позициях левого полузащитника и левого крайнего нападающего. Наиболее известен как игрок клуба «Вагенинген», в составе которого выступал на протяжении всей карьеры. Единственный в истории игрок «Вагенингена», сыгравший за сборную Нидерландов. В составе сборной сыграл 8 товарищеских матчей, забил один гол.

Личная жизнь 
Эверт родился в октябре 1900 года в городе Вагенинген. Отец — Албартюс Антони ван дер Хейден, мать — Хендрика ван Агелен, оба родителя были родом из Вагенингена. Помимо него, в семье была ещё младшая дочь по имени Мария Адриана, родившаяся в январе 1904 года. Эверт работал плотником.

Умер 27 декабря 1959 года в возрасте 59 лет в Вагенингене. Похоронен 31 декабря на городском кладбище Вагенингена.

В марте 2017 года в честь него одна из улиц Вагенингена получила название Эверт ван дер Хейденстрат.

Матчи и голы за сборную 

Итого: 8 матчей / 1 гол; 1 победа, 3 ничьи, 4 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте voetbalstats.nl 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Вагенинген»